Muiterij op de Caine, een roman van Herman Wouk
The Caine Mutiny (film), een film van Edward Dmytryk